Чокто има више значења:
 Чокто Индијанци
 Округ Чокто (Алабама)
 Округ Чокто (Мисисипи)
 Округ Чокто (Оклахома)
 Чокто (Луизијана)